Чемпионат Исландии по футболу 1926 стал 15-м розыгрышем чемпионата страны. Впервые с 1912 года в турнире играла команда не из Рейкьявика — «Вестманнаэйяр» (она же играла и в первом чемпионате Исландии). Чемпионский титул завоевал «Рейкьявик» в 3-й раз в своей истории.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
1926 год в Исландии
Футбол в Европе в 1926 году